Gusjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gusjön, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (13,9 ha)
Gusjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (17,7 ha)

Se även
Gussjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn